Такмичење у скоку увис за жене, била је, једна од 33 дисциплине атлетског програма на Летњим олимпијским играма 1956. у Мелбурну, Аустралија. Такмичење је одржано 1. децембра.

Рекорди 
Стање 30. новембра 1956.

Рекорди после завршетка такмичења

Земље учеснице 
Учествовало је 19 скакачица увис из 12 земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржава у два нивоа. У квалификацијама су учествовале све такмичарке у једној групи. Свака такмичарка је са три могућа скока на свакој висини покушати да постигне квалификациону норму 1,58 м. Такмичарке које прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је број такмичараки које су прескочиле норму мањи од 12 разлика ће се помунити онима које су постигле резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичари који не успевају прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) се елиминисани. Квалификације и финале се одржавају се истог дана.

Кратак преглед такмичења 
У квалификацијама од 19. такмичарки само Ан Мари Флин није прекочила задату норму, па се осталх 18 аутоматски пласироло у финале, Од њих 18. првих 10 су прекакале одређене висине из првог покушаја.нису ниједном које прескочила норму од 1,96 и аутоматски се квалификовала за финале. следећи 13 такмичарки су прескочиле висину 1,93, а отпале су Антонија Стергу и Аријана Фридрих јер су имале по три покушаја, у двосу на остале коју су висину прескочиле у првом (8) и дугом (3) покушају.

У финалу трећу висину од 1,55 метара прескочило је свих 18 учесница. На следећој 1,60 м отпале су 4, а на 1,65, још четири. После 1,67 м водиле су Телма Хопкинс и Марија Писарева јер су све висине прекочиле у првом покушају, а остало их је још 6. Следећа висина 1,70 била је недостижна за све осим победнице Милдред Макданијел, која је прескочила 1,76 метара, што је био нови светски и олимпијски рекорд.

Сатница 

Сва времена су по средњоевропском времену (UTC+10)

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале је износила 1,56 метара јкоју је прекочило 18 такмичарки. (КВ)

Финале

Референце

Види још 
 Скок увис
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок увис за жене

Спољашње везе 
 Резултати скока увис на sports-reference.com

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1956.
Скок увис на Летњим олимпијским играма